Cupa Bielorusiei sau Cupa Belarusului () este principala competiție de cupă eliminatorie a fotbalului din Belarus.

Finale

Performanță după club
Performanța cluburilor (doar perioada Belarusului independent).

Semifinale
 Tabel cu echipele care au jucat, barem o semifinală în Cupa Bielorusiei.

Perioada sovietică
Finalele de înainte de independență:

1936 Dinamo (Minsk)                     3-1 Spartak (Minsk)
1939 IFK Minsk                          6-1 Spartak (Bobruysk)
1940 Dinamo (Minsk)                     1-0 Dom Krasnoy Armii (Minsk)
1945 Okruzhnoy Dom Ofitserov (Minsk)    1-0 Dinamo II (Minsk)
1946 Okruzhnoy Dom Ofitserov (Minsk)    4-0 KVT Brest
1947 Torpedo (Minsk)                    8-0 Dinamo (Beranovichi)
1948 Sbornoya Borisova (Borisov)        3-0 Dinamo (Brest)
1949 Okruzhnoy Dom Ofitserov (Bobruysk) 2-0 Torpedo (Minsk)
1950 Okruzhnoy Dom Ofitserov (Minsk)    2-1 Torpedo (Minsk)
1951 Okruzhnoy Dom Ofitserov (Minsk)    9-1 Spartak (Bobruysk)
1952 Spartak (Minsk)                    3-0 Okruzhnoy Dom Ofitserov (Minsk)
1953 Spartak (Minsk)                   10-0 Stroitel (Mozyr)
1954 Torpedo (Vitebsk)                  4-1 KMO Minsk
1955 Burevestnik (Minsk)                4-1 KMO Minsk
1956 Minsk Rayona                       3-0 Mogilev Rayona
1957 Sputnik (Minsk)                    4-1 Komanda Molototskogo Rayona
1958 MTZ Minsk                          1-1 (1-0 replay) Sbornaya Borisova

1959 Plant Voroshilova (Minsk)          6-2 Borisov Rayona
1960 Sputnik (Minsk)                    0-0 (3-2 replay) Traktor (Minsk)
1961 Sputnik (Minsk)                    3-2 Traktor (Minsk)
1962 Torpedo (Minsk)                    1-0 Sputnik (Minsk)
1963 Sputnik (Minsk)                    1-0 Spartak (Minsk)
1964 Gvardeyets (Minsk)                 3-1 Narocha (Molodechno)
1965 Neftianik (Novopolotsk)            1-0 Lokomotiv (Brest)
1966 Sputnik (Minsk)                    2-0 Mebelschik (Bobruysk)
1967 Sputnik (Minsk)                    1-0 Torpedo (Minsk)
1968 Torpedo (Minsk)                    2-1 Spartak (Minsk)
1969 Torpedo (Zhodino)                  3-1 Universitet (Gomel)
1970 Sputnik (Minsk)                    1-1 (2-0 replay) Torpedo (Zhodino)
1971 Torpedo (Zhodino)              4-0 2-1 Start (Orsha)
1972 Torpedo (Zhodino)                  2-0 Obuvschik (Lida)
1973 Orbita (Minsk)                     2-0 Stroitel (Bobruysk)
1974 Stroitel (Bobruysk)                1-0 Orbita (Minsk)
1975 Stroitel (Bobruysk)                1-0 Temp (Orsha)

1976 Bate (Borisov)                     2-0 Burevestnik (Minsk)
1977 Torpedo (Zhodino)                  3-1 Shinnik (Bobruysk)
1978 Torpedo (Zhodino)                  2-1 Burevestnik (Minsk)
1979 Shinnik (Bobruysk)                 3-1 Pedinstitut (Brest)
1980 Burevestnik (Minsk)                3-1 Shinnik (Bobruysk)
1981 Torpedo (Zhodino)                  4-4 Impuls (Grodno)        [aet, 5-4 pen]
1982 Torpedo (Zhodino)                  3-0 Obuvschik (Lida)
1983 Torpedo (Zhodino)                  1-0 Impuls (Gomel)
1984 Orbita (Minsk)                     2-0 Torpedo (Zhodino)
1985 Shakhtyor (Soligorsk)              3-1 Olimp (Grodno)
1986 Shakhtyor (Soligorsk)              3-0 Sputnik (Minsk)
1987 SKIF Minsk                         1-1 Temp (Orsha)           [aet, 4-2 pen]
1988 Shakhtyor (Soligorsk)              0-0 Sputnik (Minsk)        [aet, 4-3 pen]
1989 Sputnik (Minsk)                    8-2 Pedinstitut (Brest)
1990 Metallurg (Molodechno)             2-1 SKIF-ShVSM Minsk       [aet]
1991 Metallurg (Molodechno)             2-0 Shinnik (Bobruysk)

Referințe

Legături externe
Cup at UEFA
Belarus - List of Cup Finals, RSSSF.com

Cupe naționale de fotbal
Fotbal în Belarus